Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte ai quarti di finale da Tímea Babos e Jaroslava Švedova.

Serena Williams e Venus Williams hanno vinto il titolo battendo in finale Tímea Babos e Jaroslava Švedova per 6–3, 6–4. Si tratta del sesto titolo in doppio a Wimbledon per le sorelle Williams

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (secondo turno)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova  (finaliste)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (terzo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (primo turno)
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (semifinale)
 
  Xu Yifan /  Zheng Saisai (primo turno)
  Raquel Atawo /  Abigail Spears (semifinale)
  Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (primo turno)
  Margarita Gasparjan /  Monica Niculescu (primo turno)
  Vania King /  Alla Kudrjavceva (secondo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (terzo turno)
  Sara Errani /  Oksana Kalašnikova (primo turno)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per andare nella loro sezione di tabellone.

Qualificate 

  Demi Schuurs /  Renata Voráčová (primo turno)
  Elise Mertens /  An-Sophie Mestach (secondo turno)

  Chan Chin-wei /  Han Xinyun (primo turno)
  Shūko Aoyama /  Makoto Ninomiya (secondo turno)

Wildcard 

  Ashleigh Barty  /  Laura Robson (primo turno)
  Tara Moore /  Conny Perrin (primo turno)

  Jocelyn Rae  /  Anna Smith (primo turno)
  Daniela Hantuchová /  Donna Vekić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2016
WTA Tour 2016